Суперкубок Польщі з футболу 1994  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 липня 1994 року між чемпіоном та володарем кубка Польщі клубом Легія (Варшава) і фіналістом кубка Польщі клубом ЛКС (Лодзь).

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Польщі на 90minut.pl 

1994
Польща
1994 у польському спорті
Події 24 липня
Липень 1994